Мету () — фамилия. Известные носители:

 Мету, Обинна (род. 1988) — нигерийский спринтер, чемпион Всеафриканских игр, участник Олимпийских игр.
 Мету, Чимези (род. 1997) — нигерийский и американский баскетболист.
 Мету, Эмилиан (род. 2003) — австрийский футболист.